Konkurrencen i bueskydning for herrehold under Sommer-OL 2008 i Beijing, blev afholdt 11. august 2008.

1. Runde

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

Herrehold